Esistono più comuni francesi con questo nome

Recologne – Doubs
Recologne – Alta Saona